Nadeschda steht für:
 Nadeschda (Vorname), ein weiblicher Vorname, siehe dort zu Namensträgerinnen
 Nadeschda, eine Serie von sowjetischen bzw. russischen Satelliten, siehe Parus (Satellit)
 Nadeschda (Schiff, 1800), das Flaggschiff für die von von Krusenstern geleitete Weltumsegelung
 Nadeschda (Schiff, 1898), ein 1898 gebauter Torpedokreuzer der bulgarischen Marine
 Nadezhda (Schiff, 1991), ein russisches Segelschulschiff
 Nadeschda, Frauen- und Mädchenberatungsstelle in Herford für Opfer von Menschenhandel in Ostwestfalen-Lippe 
 Nadeschda, Tupolew A-3, Amphibienfahrzeug
 Kindererholungszentrum Nadeschda, Weißrussland
Orte in Russland:
 Nadeschda (Brjansk), Siedlung in der Oblast Brjansk
 Nadeschda (Kirow), Dorf in der Oblast Kirow
 Nadeschda (Kursk), Weiler in der Oblast Kursk
 Nadeschda (Orjol, Kromski), Siedlung in der Oblast Orjol, Kromski rajon
 Nadeschda (Orjol, Orlowski), Siedlung in der Oblast Orjol, Orlowski rajon
 Nadeschda (Orjol, Swerdlowski), Dorf in der Oblast Orjol, Swerdlowski rajon
 Nadeschda (Orjol, Trosnjanski), Weiler in der Oblast Orjol, Trosnjanski rajon
 Nadeschda (Rostow), Siedlung in der Oblast Rostow
 Nadeschda (Smolensk), Dorf in der Oblast Smolensk
 Nadeschda (Stawropol), Dorf in der Region Stawropol
 Nadeschda (Tomsk), Dorf in der Tomsk
 Nadeschda (Udmurtien), Dorf in der Republik Udmurtien

Orte in der Ukraine:
 Nadeschda (Sowjetskyj), Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Sowjetskyj
 Nadeschda (Sarata), Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Sarata
 Nadeschda (Dykanka), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Dykanka

Siehe auch:
 Nadezhda (Begriffsklärung)